Le Hibernians Football Club est un club maltais de football basé à Paola.

Avec 12 titres en championnat, il s'agit du quatrième club maltais le plus titré.

Historique 

 1922 : fondation du club sous le nom de  Constitutionals FC
 1931 : le club est renommé Hibernians FC
 1961 :  à une Coupe d'Europe (C1, saison 1961/62)

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Malte (13)
 Champion : 1961, 1967, 1969, 1979, 1981, 1982, 1994, 1995, 2002, 2009, 2015, 2017 et 2022
 Vice-champion : 1933, 1934, 1937, 1951, 1960, 1963, 1974, 1978, 1986, 2012, 2013, 2016, 2019 et 2021

 Coupe de Malte (10)
 Vainqueur : 1962, 1970, 1971, 1980, 1982, 1998, 2006, 2007, 2012 et 2013
 Finaliste : 1948, 1951, 1952, 1961, 1963, 1966, 1967, 1968, 1975, 1997 et 2015

 Supercoupe de Malte (4)
 Vainqueur : 1994, 2007, 2015 et 2022
 Finaliste : 1986, 1995, 1998, 2002, 2006, 2009, 2012, 2013 et 2017

Bilan par saison

Bilan européen

Bilan

Résultats 
Légende
  
  
  
  
  

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs

Joueurs emblématiques 

  John Bonello
  David Carabott

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 

Hibernians
Club de football fondé en 1922